Gustmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Lucia Gustmann (* 1994), deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin und Hörbuchsprecherin
 Choukri Gustmann (* 1988), deutscher Hip-Hop-Produzent, DJ und Entertainer
 Gerhard Gustmann (1910–1992), deutscher Ruderer